Изабела од Португалије може да се односи на:
 Изабела од Арагона (краљица Португалије) (1282—1325), удата за португалског краља, Дионисија I
 Изабела од Португалије, војвоткиња Бургундије , (1397—1471), супруга војводе од Бургундије, Филипа Доброг
 Изабела од Португалије, краљица Кастиље (1428—1496), супруга Хуана II од Кастиље, и мајка Изабеле Католичке
 Изабела Авиз (1503—1539), супруга Карла V, шпанска краљица и царица Светог римског царства
 Марија Изабела од Португалије, (1797–1818), друга жена Фернанда VII од Шпаније, и кћерка Хуана VI од Португалије